Hooe – villaggio e parrocchia civile nella contea dell'East Sussex, in Inghilterra (Regno Unito)
 Hooe – sobborgo di Plymouth, nella contea di Devon, in Inghilterra (Regno Unito)